Tag eller TAG, i flertal Tags kan være:

 Tag – en bygningsdel
 Tag – en slags graffiti-underskrift
 Tags (metadata) – data, der beskriver andre datas struktur
 afledt heraf: HTML-tag
 Tørring Amtsgymnasium – forkortes TAG